Крижановський — українське прізвище.

 Крижановський Анатолій Федорович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, ректор Міжнародного гуманітарного університету, дослідник сучасного правопорядку.
 Крижановський Андрій Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крижановський Володимир Олександрович — повний кавалер ордена Слави.
 Крижановський Гавриїл — релігійний діяч, москвофіл.
 Крижановський Дмитро Леонідович (нар. 1976) — український плавець, Заслужений майстер спорту України.
 Ед Крижановський (, 14 листопада 1925, Fort Frances — 29 квітня 2007) — канадський хокеїст.
 Крижановський Ігор Борисович — міський голова Знам'янки.
 Крижановський Максим Костянтинович (1777—1839) — військовик Російської імперії з українського козацько-старшинського роду, генерал-лейтенант, герой Бородінської та Лейпцизької битв.
 Крижановський Петро Адамович — одеський міський голова у 1897 році та 1905 році.

 Крижановська Оксана Олегівна ( 1972 р.) — український історик, дослідниця історії таємних товариств та масонства, релігієзнавець.

Див. також 
 Крижанівський
 Кржижановський
 Кшижановський
Українські прізвища